Toponímia:
 Pedroso (La Rioja), municipi de la Rioja, a la regió de la Rioja Alta
 Pedroso de Acim, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura
 El Pedroso, localitat de la província de Sevilla, Andalusia, Espanya
 El Pedroso de la Armuña, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Villar del Pedroso, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya)
 Miscel·lània:
 Iván Pedroso Soler (l'Havana, 1972), atleta cubà, especialista en salt de llargada
 Marquesat del Pedroso de Lara